Bélanger est un patronyme français, forme altérée de l'ancien prénom  (surtout conservé comme prénom féminin Bérangère), devenu également nom de famille. Il a pour variantes Bellanger, Bellenger, Bélangé et Balanger. Le passage de [r] à [l] s'observe à la fois dans l'onomastique et dans les substantifs du français. Il s'explique par l'articulation du [r] apical ou roulé, proche de [l]. 

Bélanger est un anthroponyme d'origine germanique composé de deux éléments, à savoir *beran « ours » forme fléchie du germanique commun *berō, littéralement « le brun », formé sur l’indo-européen *bher- « brun; brillant » que l'on retrouve dans , ainsi que de l'élément *gari « lance » issu du germanique commun *gaizaz et que l'on retrouve dans les anthroponymes , , etc.

Patronymes 

 Alphonse Bélanger (1878-1952), ingénieur civil, professeur et directeur de l'École technique de Montréal (1911-1937)
Aurélien Bélanger (1878-1953), ancien député franco-ontarien ;
 Buckley Belanger (1960-), homme politique provincial canadien ;
 Chris Belanger (1972-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Daniel Bélanger (1961-), chanteur, compositeur et interprète canadien ;
 Dina Bélanger (1897-1929), religieuse, musicienne et mystique canadienne, béatifiée en 1993 ;
 Edwin Bélanger (1910-2005), violoniste et chef d'orchestre canadien ;
 Éric Bélanger (1977-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Francis Bélanger (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 François Belanger (vers 1612-vers 1690-1691), pionnier, ancêtre des Belanger du Canada ;
 François-Joseph Bélanger (1744-1818), architecte français ;
 François-Xavier Bélanger (1833-1882), naturaliste canadien
 Géorgina Bélanger (1867-1951), journaliste et écrivaine canadienne, sous le pseudonyme de Gaëtane de Montreuil ;
 Gilles Bélanger un homme d'affaires et un homme politique québécois ;
  ;
 Guy Bélanger (1946-), un chanteur ténor et acteur québécois ; 
 Guy Bélanger (1942-), homme politique québécois ;
 Hugo Bélanger (1970-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jean Baptiste Charles Belanger (1789-1874), mathématicien français ;
 Jean-François Bélanger (1968-), journaliste canadien ;
 Jesse Bélanger (1969-), joueur de hockey sur glace ;
 Josée Bélanger (1986-), joueuse de soccer canadienne ;
 Jules Bélanger (1929-2021), professeur canadien ;
 Louis Belanger (1756-1816), peintre franco-suédois ;
 Louis Bélanger (1964-), réalisateur canadien ;
 Madeleine Bélanger (1932-), femme politique québécoise ;
  ;
 Marcel Bélanger (1943-), un poète canadien ;
 Mark Belanger, joueur américain de baseball ;
 Mauril Bélanger (1955-), homme politique canadien ;
 Michel Bélanger (1929-1997), économiste et fonctionnaire canadien ;
 Nini Bélanger, metteuse en scène québécoise ;
 Octave Bélanger (1886-1972), peintre canadien ;
 Patrice Bélanger (1978), comédien canadien ;
 Paul Bélanger (1953-), poète canadien ;
 Pierre Bélanger (1960-), homme politique canadien ;
 Pierre W. Bélanger (1934-2009), sociologue québécois ;
 Roger Bélanger (1965-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Walter Bélanger (1928-), homme d'affaires canadien ;
 Yves Bélanger (1952-), joueur de hockey sur glace canadien.

Toponymes

Canada

Québec 

Rues et voies carrossables
 Ville de Gatineau: rue Bélanger, Secteur Buckingham (en souvenir de Thomas Bélanger, syndicaliste, président du Syndicat des employés de Maclaren en 1906) ; rue Joseph-Bélanger, Secteur Gatineau.
 Ville de Laval (Québec): Terrasse Bélanger, Quartier Sainte-Rose.
 Ville de Montréal : avenue Bélanger, Arrondissement LaSalle (en l'honneur de la première famille Bélanger établie à LaSalle en 1839); rue Bélanger, une artère est-ouest parcourant les arrondissements Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (en souvenir d'Antoine Bélanger (1824-1896) anciennement copropriétaire de cette voie); rue Émile-Bélanger, Arrondissement Saint-Laurent (en mémoire de Émile Bélanger (1899-1982) ancien conseiller municipal de Saint-Laurent).
 Ville de Québec: avenue Bélanger, Arrondissement Les Rivières, Quartier Vanier (en souvenir de Ludger Bélanger, maire de Québec-Ouest de 1936 à 1949, municipalité renommée Vanier en 1966.
 Ville de  Saguenay: rue Léonidas-Bélanger, Arrondissement Chicoutimi.
 Ville de Sherbrooke: rue Bélanger, courte rue  reliant la rue Galt à la rue Sherwood.

Parcs
 Parc Bélanger, Montréal, Arrondissement Saint-Laurent.
 Parc Maurice-Bélanger, Montréal, Arrondissement Montréal-Nord (en souvenir de Maurice Bélanger (1929-1999) conseiller municipal de Montréal-Nord de 1970 à 1998).

Hydrographie
  
 La branche Bélanger, un cours d'eau à Sainte-Irène dans La Matapédia.
Lacs: municipalités du Québec  où l'on trouve un lac nommé lac Bélanger : Labelle (Québec), Morin-Heights, Rivière Rouge (Laurentides), Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Calixte,  Saint-Damase (La Matapédia), Sayabec.

Notes et références

Voir aussi 
 Commission Bélanger-Campeau

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme